Илья Андриа́нов:
 Андрианов, Илья Петрович (1895—1958) — шахтёр, Герой Социалистического Труда (1948).
 Андрианов, Илья Филиппович (1918—1997) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.